Muzeum Guggenheima w Bilbao
 Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku
 Muzeum Guggenheima w Walencji
 Muzeum Guggenheima w Berlinie
 Muzeum Guggenheima w Las Vegas
 Muzeum Guggenheima w Guadalajarze